Måskobbarna kan syfta på följande platser:

Finland 

 Måskobbarna (Föglö, Åland), 
 Måskobbarna, Nagu, Åboland, 
 Måskobbarna, Raseborg, Nyland,

Se även
Måsklobb
Måsklobben
Måsklobbarna

Robotskapade Finlandförgreningar